Harald V (Skaugum bij Oslo, 21 februari 1937) is sinds 17 januari 1991 koning van Noorwegen.

Hij is de zoon van koning Olaf V en prinses Märtha (haar volledige naam was Märtha Sofia Lovisa Dagmar Thyra).
Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde Harald in de Verenigde Staten, waar zijn vader, toen kroonprins, steun probeerde te vinden voor de Noorse zaak. In 1945 keerde het kroonprinselijk paar terug naar Noorwegen. Haralds moeder overleed in 1954. In 1957 overleed zijn grootvader Haakon VII, waardoor zijn vader de nieuwe koning werd, en hijzelf kroonprins. Harald volgde zijn opleidingen aan de militaire academie van Noorwegen en aan de universiteit van Oxford.

Op 29 augustus 1968 trouwde hij met het Noorse burgermeisje Sonja Haraldsen. De huwelijkskeuze baarde veel opzien. Het paar kreeg twee kinderen:
 Märtha Louise (1971)
 Haakon Magnus (1973)
Op 17 januari 1991 volgde Harald zijn overleden vader op. De koning is een fanatiek zeiler. Hij nam in die sport verscheidene keren deel aan de Olympische Spelen.

In december 2003 werd bij de koning blaaskanker geconstateerd. Hij werd succesvol geopereerd, waarna hij stopte met roken.

Koning Harald was een peetoom van de overleden Nederlandse prins Friso van Oranje-Nassau van Amsberg, tweede zoon van prinses Beatrix.

Hij is ook een volle neef van koning Albert II van België, de overleden koning Boudewijn van België en de overleden groothertogin van Luxemburg, Josephine Charlotte van België.

Stamboom

Externe link 
  Website Noors Koninklijk Huis
 

Huis Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (Noorwegen)
Koning van Noorwegen
Noorwegen, H
Noorwegen, H
Noorwegen, H